A saint-germaini béke kifejezés a Saint-Germain-en-Laye-ben aláírt békeszerződések egyikét jelentheti:

 saint-germaini béke (1570) : a francia vallásháborúk harmadik szakaszát zárta le.
 saint-germaini béke (1632) : Anglia és Franciaország között.
 saint-germaini béke (1679) : a svéd–brandenburgi háború lezárása, Franciaország, Svédország és a Brandenburgi Választófejedelemség között.
 saint-germaini békeszerződés (1919) : az első világháború végén, az antant és az Osztrák Köztársaság között.